Квинт Сульпиций Камерин Петик (*Quintus Sulpicius Camerinus Peticus, ? — 67) — государственный деятель времён ранней Римской империи.

Жизнеописание 
Происходил из патрицианского рода Сульпициев Камеринов. Сын Квинта Сульпиция Камерина, консула 9 года. О молодых годах ничего не известно. Получил хорошее образование.

Сначала вошёл в жреческую коллегию арвальских братьев. В 46 году становится консул-суффектом (вместе с Марком Юнием Силаном). В 56—57 годах как проконсул руководил провинцией Африка.

В 58 году обвинён в вымогательстве, несмотря на это Камерин был оправдан императором Нероном. В 60 году  возглавил Совет жертвоприношений. В 67 году при отсутствии императора Квинт Сульпиций Камерин Петик вместе с сыном был убит по наущению Гелиоса, фаворита Нерона.

Семья 
 Дочь Сульпиция Претекстата, жена Марка Лициния Красса Фруги.

Литература 
 Sherk, Robert K. (14 July 1988). The Roman Empire: Augustus to Hadrian. Cambridge: Cambridge University Press. p. 52. ISBN 978-0-521-33887-5.
 Der Neue Pauly, Stuttgardiae 1999, T. 11, c. 1104
 Shaminga, Bope Katal (2000). La justice de Néron d'après Tacite. Thèse à la carte. Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion. p. 103.

Римские консулы I века
Сульпиции